Johann Esich ist der Name folgender Personen:

* Johann Esich (Politiker) (1518–1578), deutscher Politiker, Bürgermeister von Bremen
 Johann Esich (Historiker) (1557–1602), deutscher Pädagoge, Prediger und Historiker